

Astronomia 
 Oakley – cratere meteoritico di Venere

Aziende 
 Oakley – azienda del gruppo Luxottica

Geografia 
 Regno Unito
 Oakley – paese del Bedfordshire
 Oakley – parrocchia civile del Buckinghamshire
 Oakley – villaggio del Fife
 Oakley – parrocchia civile dell'Hampshire
 Oakley – villaggio del Suffolk (costituisce parrocchia civile con Brome)

 Stati Uniti d'America
 Oakley – città della Contea di Contra Costa, California
 Oakley – città della Contea di Cassia, Idaho
 Oakley – capoluogo della Contea di Logan, Kansas
 Oakley – villaggio della Contea di Saginaw, Michigan
 Oakley – città della Contea di Summit, Utah
 Oakley – census-designated place della Contea di Lincoln, Wyoming